Бархударлы́ () — село в Закавказье, на реке Акстафа, у ныне недействующей железнодорожной станции Бархударлы. Согласно административно-территориальному делению Армении, фактически контролирующей деревню, расположено в Тавушской области; согласно административно-территориальному делению Азербайджана — в Газахском районе Азербайджана. 

Площадь села составляет 10,1 кв км.

История 
В ходе Карабахской войны Бархударлы, ранее представлявшее собой азербайджанский анклав внутри территории Армении, после четырёх дней блокады перешло под контроль вооружённых сил Армении 27 апреля 1992 года.

Азербайджанское население, составлявшее до конфликта две тысячи человек, было вынуждено покинуть оккупированное село.

Примечания 

Населённые пункты Тавушской области
Населённые пункты Газахского района
Карабахский конфликт
Эксклавы Азербайджана
Спорные территории на Кавказе